Lilla Rödskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Rödskäret (vid Bengtskär, Kimitoön), Åboland, 
 Lilla Rödskäret (vid Morgonlandet, Kimitoön), Åboland,

Se även
Rödskär
Stora Rödskäret

Robotskapade Finlandförgreningar